Kuchenmann steht für:
 Kuchenmann bzw. Tortenmann (eng. Pie Man), Superhelden-Geheimidentität von Homer Simpson

Kuchenmann ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Kuchenmann (Rapper), deutscher Rapper
 Lukas Kuchenmann (bl. 1476), Münzmeister der Meraner Münze
 Rudolf Kuchenmann (bl. 1566–1573), Abt des Klosters Lützel (1566–1573), siehe Geschichte des Klosters Lützel #Liste der Äbte

Siehe auch:
 Kagemand